{{Концертный тур
  | Название    = World Tour 2014
  | Изображение = 
  | Подпись     = 
  | Исполнитель = Roxette
  | Место       = 
  | Места       = ЕвропаАвстралия
  | Тип         = мировой
  | Альбом      = 
  | Начало      = 28 октября 2014 года
  | Конец       = 28 февраля 2015 года
  | Концерты    = 24
  | Предыдущий  = Charm School Tour(2011-2012)
  | Тур         = '''(2014—2015)
  | Следующий   =  
}}Мировое турне Roxette 2014—2015 годов — серия концертов и выступлений шведской поп-рок группой Roxette, которая проходит в 2014—2015 (и, предположительно, 2016) годах по всему миру. Турне приурочено к выходу нового студийного альбома, работа над которым близится к завершению, а также к 30-летнему юбилею группы. По заявлению Пера Гессле, фронтмена группы, тур будет охватывать всю планету.

 Описание тура 
О туре было объявлено задолго до его начала. За пару недель до первого концерта во Владивостоке в официальном фейсбуке Roxette Official появилось изображение логотипа тура. На нем написано: Roxette 30th Anniversary Tour =XXX=. С учётом того, что днём рождения группы считается 8 июля 1986 года, когда свет увидел первый сингл «Neverending Love», это даёт основания предполагать, что гастроли продлятся до 2016 года. Именно тогда музыканты отметят тридцатилетие творческой деятельности в составе коллектива.

Тур охватывает всю планету, стартуя в России, Прибалтике и Финляндии, продолжается в Австралии, Европе. Планируются выступления в Новом Свете.

К началу тура был выпущен специальный буклет. Фотографии для него (в частности, Пера Гессле в красном пиджаке) исполнила шведская фотограф Эммели Ослин ().

Отыграв первые 15 концертов в 2014 году в России и Прибалтике, Roxette продолжат тур в совершенно ином антураже. В Великобритании создаются новые декорации и оформление сцены. Этим занимается Patrick Woodroffe and Stufis, та же компания, которая работает с Леди Гага и Rolling Stones. Также планируются дополнительные репетиции перед началом австралийской части тура, что может говорить об изменении в сет-листе.

 Музыканты 
 Пер Гессле — гитара, вокал, губная гармошка
 Мари Фредрикссон — вокал, бэк-вокал, клавишные
 Кларенс Эверман — клавишные
 Кристофер Лундквист — гитара, электро-гусли, бэк-вокал
 Пелле Альсинг — ударные
 Магнус Бёрьессон — бас-гитара, бэк-вокал
 Деа Норберг — бэк-вокал, перкуссия, клавишные

 Список городов, стран и дат выступлений 

 2014 год 

 2015 год 
Новости о выступлении Roxette в Австралии с крайним воодушевлением восприняла местная пресса. Статьи о концертах, которые состоятся только через 9 месяцев написали газеты Daily Telegraph, The Advertiser, Herald Sun, Perth Now и Courier Mail.

 Зима 
Специально для австралийской части тура были изготовлены особые медиаторы, с помощью которых музыканты играли на следующих концертах.

 Весна 

 Лето 

 Список песен 
Список песен по первому концерту тура:
 Sleeping In My Car
 The Big L!
 Stars
 Spending My Time
 Crash! Boom! Bang!
 Real Sugar**
 She’s Got Nothing On (But The Radio)
 The Heart Shaped Sea**
 Perfect Day
 Watercolours In The Rain
 Fading Like A Flower
 How Do You Do!
 7Twenty7
 It Must Have Been Love
 Dressed For Success
 Dangerous
 Joyride
 Listen To Your Heart
 The Look
 Queen of Rain**

 — песни, не исполнявшиеся во время предыдущего тура, «новые» для нынешнего тура

 Критика выступлений и отзывы в прессе 
 После выступления в Хельсинки финская газета «Iltalehti» назвала концерт группы «праздником музыки», а автора песен Пера Гессле «волшебником».

 Интересные факты 
 Так как за пару дней до начала тура менеджментом коллектива было обозначено, что он продлится два года и будет приурочен к 30-летию коллектива, сайт Daily Roxette предложил отмечать сообщения в интернете, касающиеся этого тура хештегом #roxxxette, в котором буква «х» фигурирует три раза, намекая на римскую цифру «30».
 Между городами России, а также по Европе, музыканты перемещались на арендованном самолете марки Bombardier Challenger 604 с бортовым номером OH-WIC. Интересно в этом случае то, что номер самолета перекликается с песней Roxette «Wish I Could Fly» (припев: «…Oh, wish I c'''ould fly…») по первым буквам слов. На этом же самолёте (с этим же бортовым номером) музыканты посещали Россию в 2010 году во время очередных гастролей.
 Екатеринбургская «Наша Газета» сообщила, что музыканты попросили в гримёрку на время концерта в городе «пару бутылок пива и ковёр».

Источники информации и примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Roxette

Концертные туры Roxette
Пер Гессле